Ю́рій Ві́кторович Со́кол ( — ) — військовослужбовець, солдат Збройних сил України. Помер під час російсько-української війни.

З життєпису 
Народився в селі Людинь Дубровицького району у сім'ї робітників. 2006 року закінчив Людинську ЗОШ. 2007 року був призваний до лав збройних сил України, служив у Вінниці. Демобілізувавшись, деякий час їздив на заробітки у Київ та Харків.

2013 року працював у Людині на заводі «Торф Ленд Україна».

28 серпня 2014-го мобілізований в Національну гвардію, проходив підготовку у Львові. У вересні переведений до Харкова для продовження навчання, солдат 3-ї бригади оперативного призначення. У жовтні 2014-го перебував на блокпосту в Запорізькій області, 16 листопада відправлений в зону бойових дій до Луганської області, село Кримське, там перебував де перебував до 5 січня 2015 року. На Різдвяні свята був 3 тижні вдома.

Місце та обставини загибелі не уточнено; за повідомленням у соціальних мережах, загинув у зоні бойових дій. З 10 червня не виходив на зв'язок із рідними, батьки вирушили до Юрія у військову частину та дізналися, що його немає в живих. За офіційною версією загинув під час виконання службового завдання.

В Дубровиці люди утворили живий коридор, земляки на колінах зустрічали. Похований 19 червня 2015 року в селі Людинь, у Дубровицькому районі оголошений День жалоби.

Вшанування 
 в Людинській ЗОШ відкрито меморіальну дошку в пам'ять про Юрія Сокола.

Джерела 
 Сокол Юрій Вікторович // Книга пам'яті полеглих за Україну
 Сокол Юрій Вікторович

Уродженці Дубровицького району
Поховані в Дубровицькому районі